Mikołajów – wieś na Ukrainie w rejonie pustomyckim należącym do obwodu lwowskiego.

Położenie 
Na podstawie Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: Mikołajów to wieś w powiecie bóbreckim, 16 km na północ od sądu powiatowego Bóbrce, 7 km na północ od urzędu pocztowego w Romanowie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Mikołajów na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon pustomycki